Парк и́мени 50-ле́тия Октября́:

Россия
 Парк имени 50-летия Октября — парк в Махачкале
 Парк имени 50-летия Октября — парк на юго-западе Москвы
 Парк имени 50-летия Октября — парк в Самаре
 Парк имени 50-летия Октября — прежнее название Полюстровского парка в Санкт-Петербурге

Украина

 Парк имени 50-летия Октября — прежнее название Дендропарка в Кропивницком
 Парк имени 50-летия Октября — прежнее название парка «Боднаровка» во Львове
 Парк имени 50-летия Октября — прежнее название парка имени Гольденберга в Хмельнике
 Парк имени 50-летия Октября — прежнее название парка «Сосновый бор» в Черкассах
 Парк имени 50-летия Октября — прежнее название Центрального парка в Чернигове

См. также 
 Парк имени 50-летия Великого Октября (Минск)